Черноморский флот Российской империи
 Черноморский флот ВМФ СССР
 Черноморский флот ВМФ России

См. также 
 Военно-морские силы Украины
 Военно-морские силы Грузии
 Военно-морские силы Турции
 Военно-морские силы Румынии
 Военно-морские силы Болгарии
 Османский флот#Чёрное море